Democratic Labour Party ist der Name folgender Parteien:

 Democratic Labour Party (Australien)
 Democratic Labour Party (Barbados)
 Democratic Labour Party (Neuseeland), ehemalige Partei
 Democratic Labour Party (Trinidad und Tobago), ehemalige Partei
 Democratic Labour Party (Vereinigtes Königreich, 1972), ehemalige Partei
 Democratic Labour Party (Vereinigtes Königreich, 1998), ehemalige Partei
 Democratic Labour Party (Westindische Föderation), ehemalige Partei
 Korean Democratic Labour Party, siehe Minju-nodong-Partei (, Demokratische Arbeiterpartei)
 Minnesota Democratic-Farmer-Labor Party, Minnesota, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Democratic Labor Party, ehemalige Partei in Australien